Upload (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Uploaden, het verzenden van bestanden of andere gegevens van de ene computer naar de andere computer